Klovagrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klovagrundet, Korpo, Åboland, 
 Klovagrundet, Raseborg, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar